Der Genesis G70 ist ein Pkw-Modell der zur Hyundai Motor Company gehörenden Marke Genesis. Das Fahrzeug ist nach den größeren G80 und G90 das dritte Modell der Marke.

Geschichte 
Bereits auf der New York International Auto Show 2016 präsentierte der Hersteller ein Konzeptfahrzeug, das einen Ausblick auf eine neue Mittelklasse-Limousine liefern sollte. Die Serienversion wurde am 15. September 2017 am Entwicklungsstandort Namyang vorgestellt. Auf dem südkoreanischen Heimatmarkt fand die Einführung des G70 noch im selben Monat statt. Am 9. September 2020 präsentierte Genesis eine überarbeitete Version des G70. Im Mai 2021 kündigte Genesis den Verkaufsstart von Fahrzeugen in Europa an. Auch der G70 wird hier angeboten. Zudem wurde mit dem Shooting Brake eine neue Karosserievariante vorgestellt.

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde der G70 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Antriebsseitig stehen auf dem südkoreanischen Markt insgesamt drei Motoren zur Verfügung, die auch im Kia Stinger zum Einsatz kommen.

Werte in Klammern gelten für die Allradversionen

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im Jahr 2021 wurden 35 Genesis G70 in Deutschland neu zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Website G70
 Offizielle Website G70 Shooting Brake

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombi